Кадейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Педру-да-Кадейра — парафія.